Luapula, fiume dello Zambia
 Provincia di Luapula, provincia dello Zambia
 Luapula, comune dello Zambia nel distretto di Kalulushi
 Luapula, comune dello Zambia nel distretto di Mansa